

Herby szlacheckie 
 Sulima – polski herb szlachecki

Rody szlacheckie 

 Popielowie herbu Sulima
 Sułkowscy herbu Sulima
 Przyłuscy herbu Sulima
 Krasińscy herbu Sulima

Miejscowości 
 Sulima – miasto w południowym Sierra Leone

Ludzie 

 Krzysztof Sulima
 Helena Sulima
 Hubert Sulima
 Anna Sulima
 Iwan Sulima
 Roch Sulima

 Jerzy Sulima-Kamiński
 Jerzy Sulima-Kamiński
 Jerzy Sulima-Jaszczołt
 Andrzej Sulima-Suryn
 Tadeusz Sulima
 Andrzej Sulima Kamiński
 Leon Sulima
 Alaksandr Sulima
 Nikołaj Sulima
 Kamil Sulima
 Emil Zawisza de Sulima
 Stanisław Sulima
 Daniił Sulima